Влади́мир Никола́евич Козло́вский: Козловский, Владимир Николаевич (1894—1938) — советский начальник артиллерии ОКДВА, комбриг.
 Козловский, Владимир Николаевич (1917—1984) — русский советский писатель.